Pot kan avse:

 Pol Pot, en kambodjansk kommunistisk politiker
 Cor Pot, en nederländsk fotbollstränare och en tidigare fotbollsspelare